Sistema usat per a ventilar gasos calents i fum de calderes, ... Vegeu xemeneia
 Part d'un volcà. Vegeu xemeneia (volcà)
 Construcció d'enginyeria hidràulica per evitar els buit baromètric en una canonada forçada. Vegeu xemeneia d'aire
 Construcció d'enginyeria hidràulica per evitar el cop d’ariet en una canonada forçada quan el flux d’aigua es tanca de forma sobtada. Vegeu xemeneia d'equilibri.
 En alpinisme designa les escletxes verticals per les quals, arrambant-se de peus, mans i esquena, ascendeix l'escalador.